Пеньяло́са () — фамилия испанского происхождения. Известные носители:

 Пеньялоса, Джерри (род. 1971) — филиппинский боксёр.
 Пеньялоса, Доди Бой (род. 1962) — филиппинский боксёр.
 Пеньялоса, Франсиско де (1470—1528) — испанский композитор.
 Пеньялоса, Энрике (род. 1954) — колумбийский политик и урбанист.